Aquesta és la llista d'artèries del cos humà, una llista exhaustiva de les artèries principals i les seves branques. Es presenten tenin present la seva estructura de ramificacions divergents També s'agrupen d'acord amb les parts del cos: les artèries del cap i el coll, les artèries del tronc, les de les extremitats superiors i les de les extremitats inferiors.

Artèries 
 Aorta
 Artèries del capi i el coll
 Caròtide
 Caròtide external
 Caròtide interna
 Artèries del cervell
 Artèries de l'extremitat superior
 Artèria subclàvia
 Axil·la
 Artèria axil·lar
 Artèria braquial
 Artèria radial
 Artèria ulnar
 Artèries del tronc
 Aorta descendent
 Aorta toràcica
 Aorta abdominal
 Artèries ilíaques
 Artèries hipogàstriques
 Artèria ilíaca externa
 Artèries de l'extremitat inferior
 Artèria femoral
 Fossa poplítia
 Artèria poplítia
 Artèria tibial anterior
 Artèria dorsal del peu (pèdia)
 Artèria tibial posterior

Diagrama 

Artèries